Niemcy:
 Stahlberg – dzielnica gminy Bärenstein w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Stahlberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Osoby:
 Alexander Stahlberg – niemiecki oficer
 Gideon Ståhlberg – szwedzki szachista
 Hermann Stahlberg – niemiecki polityk
 Horst Stahlberg – niemiecki tenisista
 Kaarlo Juho Ståhlberg – fiński polityk
 Reijo Ståhlberg – fiński lekkoatleta

Zobacz też:
 Stahlberg Verlag